O termo capitulum pode-se referir a:

 Em botânica:
 o capítulo, um tipo de inflorescência no qual as brácteas estão localizadas sob a base da estrutura floral, típico das compostas;
 a parte terminal do eixo dos musgos do género Sphagnum caracterizado pela presença de aglomerados compactos de ramificações juvenis;
 Em zoologia:
 a porção terminal, arredondada, do úmero dos vertebrados;
 o gnatossoma das carraças e carrapatos;
 nos percebes, a parte recoberta por uma estruturas do tipo concha onde se localizam os apêndices e a maior parte das vísceras; 
 um género de cirrípedes
 uma parte do aparelho genital feminino dos lepidópteros
 Uma estrutura similar a um elaiossoma presente nos ovos de algumas espécies de insectos da ordem Phasmatodea;
 Um símbolo tipográfico utilizada para marcar capítulos ou parágrafos num texto, atualmente substituído pelo pé de mosca